FBP steht für:
 Fahrmischerbetonpumpe, eine Kombination aus Betonpumpe und Fahrmischer
 Ferrovia Bologna - Portomagiore, eine italienische Eisenbahngesellschaft
 Filtered Backprojection, ein Verfahren in der Computertomographie
 Final Boiling Point, die Temperatur, an der keine weitere Verdampfung erfolgt
 Fortschrittliche Bürgerpartei in Liechtenstein, eine konservative Partei im Fürstentum Liechtenstein

FBP